В'юнне

 В'юнне (Україна) - село в Сумській області;
 В'юнне (Росія) - село у Брянській області;